Kleiner Semmering bezeichnet:

 Kleiner Semmering, eine Passhöhe im Wienerwald
 Kleiner Semmering (Gemeinde Breitenfurt), eine Siedlung in Breitenfurt bei Wien, Niederösterreich
 umgangssprachliche Bezeichnung für den Hafnerberg in Niederösterreich
 Kleiner Semmering (Waldviertel), Übergang der Waldviertlerbahn vom Flusssystem der Lainsitz ins Flusssystem der Zwettl